31-й Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл в 2001 году в польском городе Познань на Мальтанском озере (ранее мировое первенство уже проходило здесь в 1990 году). Были разыграны 27 комплектов наград, в том числе 18 в гребле на байдарках и 9 в гребле на каноэ. По сравнению с предыдущим чемпионатом мира, в программу были добавлены километровые заезды женских четырёхместных экипажей.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Медальный зачёт 

|- 
| 1 || align=left |  || 8 || 4 || 4 || 16
|-
| 2 || align=left |  || 5 || 3 || 3 || 11
|-
| 3 || align=left |  || 2 || 5 || 2 || 9
|- 
| 4 || align=left |  || 2 || 2 || 3 || 7
|- 
| 5 || align=left |  || 1 || 2 || 3 || 6
|- 
| 6 || align=left |  || 1 || 2 || 2 || 5
|-
| 7 || align=left |  || 1 || 1 || 3 || 5
|- 
| 8 || align=left |  || 1 || 0 || 2 || 3
|-
| 9 || align=left |  || 0 || 2 || 1 || 3
|- 
| 10 || align=left |  || 2 || 0 || 0 || 2
|- 
| 11 || align=left |  || 1 || 1 || 0 || 2
|- 
| 12 || align=left |  || 0 || 2 || 0 || 2
|- 
| 13 || align=left |  || 0 || 1 || 1 || 2
|- 
| 14 || align=left |  || 0 || 1 || 1 || 2
|- 
| 15 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|- 
| 16 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|- 
| 17 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|- 
| 18 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|- 
| 19 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|- 
| 20 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|- 
| colspan=2 | Итого || 27 || 27 || 27 ||81
|}

Ссылки 
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007) 
 Результаты чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ 2001 года 

Спорт в Польше в 2001 году
Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионаты мира в Польше
Международные спортивные соревнования в Познани